Antonio Luiz Silva Brandão Costa, conhecido como Toni Costa (Rio de Janeiro, 6 de junho de 1954) é um violonista , arranjador e compositor brasileiro.

Discografia 
 Músicas Para o Violão Brasileiro (1999)
 A Sorte Muda (1998)
 Gente da Rua (1989)
Musicas para p violão Brasileiro (2001)
Linha Vermelha (2008)
Bercario de Estrelas ( 2016)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Músicos de bossa nova
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonista do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)